

События 
 Консулы Флавий Лупицин и Флавий Иовин.
 После тяжёлой болезни Валентиниан провозгласил августом сына Грациана.
 367—383 — Император Рима Грациан, Флавий (359, 18.4-383, 25.8). Сын Валентиниана I и Северы. Убеждённый христианин.
 Вторжение варварских племён в Римскую Британию. Убийство Фуллофауда и Нектарида, смута в Британии. Валентиниан направил туда Феодосия, которого сопровождал сын. Валентиниан переправился через Рейн и возле Солициний разбил алеманов.
 367—369 — Война Валента с готами на Дунае. Множество незначительных стычек.
 367—403 — Епископ Констанции (Кипр) св. Епифаний. Отец Церкви.
 Шапур под предлогом заключения мира зазвал в Ктесифон Аршака II и Васака Мамиконяна и лишил их свободы. Васак был убит, а Аршак умер в «замке забвения» в Хузистане. Армения захвачена персами, в наиболее важных пунктах поставлены гарнизоны.
 Восстание тангутских князей против Фу Цзяня II. Подавление и казнь их.
 Умер Муюн Ко — наставник царя.
 Разгром табгачами Лю Вэйчэня.

Скончались 
 Ок.367 — Умер Гилари, епископ Пуатье.

См. также